Sesto — comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Sesto (Trácia) — antiga cidade grega no Helesponto

Outras comunas italianas 
 Sesto Calende — da Lombardia
 Sesto Fiorentino — da Toscana
 Sesto San Giovanni — da Lombardia
 Sesto Campano — do Molise
 Sesto al Reghena — da Friuli-Veneza Giúlia
 Sesto ed Uniti — da Lombardia

Outros usos 
 Associazione Calcio Pro Sesto — clube de futebol
 Cesare da Sesto — pintor
 Sesto Sento — projeto musical
 Lamborghini Sesto Elemento — carro

Desambiguações de topônimos